Frères d'Italie est une expression qui peut désigner :
 Frères d'Italie, un film italien de 2010 ;
 Frères d'Italie, un parti politique italien.